Berlier ist der Familienname folgender Personen:

 Hippolyte Berlier (1919–1992), römisch-katholischer Theologe und Bischof von Niamey
 Jean-Baptiste Berlier (1841–1911), französischer Ingenieur und Erfinder
 Théophile Berlier (1761–1844), französischer Staatsmann